Erstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Erstjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
 Erstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (6,34 ha)
Erstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (13,5 ha)
Stora Erstjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (8,48 ha)
Per-Erstjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,31 ha)
Måns-Erstjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (45,6 ha)
Sven-Erstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,72 ha)
Ol-Erstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Sven-Erstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn